Kaube ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Kaube (* 1962), deutscher Journalist und Soziologe
 Rainer Kaube (* 1944), deutscher Fußballspieler